Tristoma är ett släkte av plattmaskar. Tristoma ingår i familjen Capsalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Tristoma